Swiss Open je název několika sportovních událostí konajících se na území Švýcarska:

Swiss Open (tenis), oficiálně Crédit Agricole Suisse Open Gstaad – profesionální tenisový turnaj mužů v rámci ATP World Tour,
Swiss Open, oficiálně Omega European Masters – profesionální golfový turnaj mužů na okruhu European Tour,
Swiss Open (badminton) – badmintonový turnaj hraný od roku 1955,
WTA Swiss Open – zaniklý profesionální tenisový turnaj žen v rámci WTA Tour, hraný v letech 1971–1994.